Het zesde FIFA-wereldkampioenschap voetbal voor clubs (Engels: FIFA Club World Cup) vond plaats van 9 tot en met 19 december 2009. Aan het kampioenschap dat door de FIFA georganiseerd werd namen zeven clubs deel, de winnaars van zes continentale bekertoernooien alsmede de landskampioen van het organiserend land, in 2009 de Verenigde Arabische Emiraten.

Uit Afrika nam de winnaar van de CAF Champions League deel, uit Azië de winnaar van de AFC Champions League, uit Europa de winnaar van de UEFA Champions League, uit Noord- en Midden-Amerika de winnaar van de CONCACAF Champions Cup, uit Oceanië de winnaar van de OFC Club Championship en uit Zuid-Amerika de winnaar van de Copa Libertadores.

Na driemaal een Braziliaanse club (SC Corinthians, São Paulo FC en SC Internacional), AC Milan en Manchester United veroverde FC Barcelona als zesde club de titel, door in de finale Estudiantes de La Plata na verlenging met 2-1 te verslaan.

Stadions 
Alle wedstrijden werden in twee stadions in de stad Abu Dhabi in het emiraat Abu Dhabi gespeeld. Het Mohammed Bin Zayidstadion, dat plaats biedt aan 42.056 toeschouwers, en het Sjeik Zayidstadion dat plaats biedt aan 49.500 toeschouwers.

Deelname

Speelschema 

Alle tijden zijn lokaal (UTC+4)

Wedstrijden

Play-off

Kwartfinale

Halve finale

Om vijfde plaats

Troostfinale

Finale

Wereldkampioenschap voetbal voor clubs
Voetbal in 2009
Voetbal in de Verenigde Arabische Emiraten
Sportevenement in de Verenigde Arabische Emiraten